Il torneo di pugilato dei pesi leggeri femminile ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 20 al 25 luglio 2015 e vi hanno preso parte 8 pugili di 8 differenti nazioni. Il limite di peso della categoria è di 60 chilogrammi e la campionessa uscente, vincitrice a Guadalajara nel 2011, era la portoricana Kiria Tapia, presente anche a Toronto dove però viene sconfitta al primo turno dalla pugile di casa Caroline Veyre.

Risultati

Collegamenti esterni
Risultati 60kg donne Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani